Оскар Минковский (1858—1931) — немецкий -патофизиолог, брат Г. Минковского, отец Рудольфа Минковского.

Биография

Оскар Минковский родился 13 января 1858 года в еврейской семье в Алексотасе Сувалкской губернии (ныне микрорайон города Каунаса). Высшее медицинское образование получил в    Страсбургском и Кёнигсбергском университетах.

Приват-доцент Кёнигсбергского университета с 1885 по 1888 года, получил звание экстраординарного профессора в Страсбургском университете в 1888 году, а ординарного в 1905 году в Грайфсвальдском университете.

Большой известностью пользовались его работы о диабете и о желудочных болезнях. Состоял сотрудником справочников Лейдена и Нотнагеля, а также Энциклопедий Либрейха, Любарта и Остертага.

Оскар Минковский скончался 18 июня 1931 в Фюрстенберге и был погребён на .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Научные труды Оскара Минковского.

Эндокринологи
Патофизиологи по алфавиту
Патофизиологи Германии